Миргияс Аббасович Заидов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Доктор экономических наук, депутат Верховного Совета СССР 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Биография 
Родился в 1930 году. Член ВКП(б) с 1953 года, доктор экономических наук.

С 1951 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1951—1990 гг. — преподаватель средней школы, на комсомольской работе, секретарь районного комитета КП Узбекистана, заместитель заведующего Отделом ЦК КП Узбекистана, 2-й секретарь Ташкентского промышленного областного комитета КП Узбекистана, председатель Узбекского республиканского Совета профсоюзов, заместитель министра просвещения Узбекской ССР, председатель Государственного комитета по труду и социальным вопросам Узбекской ССР, председатель Ревизионной комиссии КП Узбекистана, министр народного образования Узбекской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го, 8-го и 9-го созывов.

В настоящее время — на пенсии.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 9. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1974. — с. 163.
 Заидов
 Заидов
 ГА РФ Р7523 105 376 Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 8 по 10 декабря 1973 года, и материалы к ним /к протоколу № 45/ с № 5141-VIII по № 5149-VIII. Том 9
 ГА РФ Р7523 105 157 Указы и Постановления Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 1 по 9 сентября 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 15/ с № 2094-VIII по № 2114-VIII. Том 1

Примечание 

Вторые секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Председатели Ревизионной комиссии КП Узбекистана
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва